Японська футбольна ліга 1976 — 12-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 1-й раз здобула Фурукава Електрік.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Сета Тацухіко
 Ісіі Сіґемі
 Кійокумо Еідзюн
 Араі Кодзо
 Отіаі Хіросі
 Комаеда Міцуру
 Фудзісіма Нобуо
 Абе Хіроо
 Наґаі Йосікадзу
 Камамото Кунісіге
 Окудера Ясухіко

Джерела
RSSSF 

1976 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу